Алехандрина има више значења:

 Алехандрина (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Алехандрина, Гранха (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику